La III edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la terza volta dall'inizio della competizione i giocatori dello .

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica Marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1995
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca